Christian Storz ist der Name folgender Personen:

* Christian Storz (Politiker, 1832) (1832–1907), deutscher Politiker
 Christian Storz (Politiker, 1865) (1865–1943), deutscher Jurist und Politiker (DtVP, VP), MdR